Rywalizacja drużynowa we florecie mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1928 została rozegrana w dniach 3–5 sierpnia. 
Wystartowało 93 zawodników z 18 krajów.

Składy 
Każda z ekip mogła liczyć 6 zawodników. Do każdego meczu wybierano 4 zawodników.

 Belgia
 Émile Barbier
 Balthazar De Beukelaer
 Charles Delporte
 Charles Debeur
 Léon Tom
 Georges Dambois

 Czechosłowacja
 Martin Harden
 Josef Jungmann
 František Kříž
 Jan Černohorský
 Jan Tille
 Miroslav Beznoska

 Dania
 Ivan Osiier
 Jens Berthelsen
 Otto Barentzen
 Peter Ryefelt
 Johan Praem

 Egipt
 Elie Adda
 Joseph Misrahi
 Mohamed Charaoui
 Saul Moyal
 Salvator Cicurel

 Francja
 Georges Buchard
 Gaston Amson
 Émile Cornic
 Bernard Schmetz
 René Barbier

 Grecja
 Konstantinos Botasis
 Tryfon Triantafyllakos
 Konstantinos Nikolopoulos
 Georgios Ambet
 Konstantinos Bembis

 Hiszpania
 Juan Delgado
 Domingo García
 Diego Díez
 Félix de Pomés
 Francisco González

 Holandia
 Leonard Kuypers
 Adrianus de Jong
 Henri Wijnoldy-Daniëls
 Willem Driebergen
 Alfred Labouchere
 Karel John van den Brandeler

 Niemcy
 Theodor Fischer
 Fritz Gazzera
 Hans Halberstadt
 Fritz Jack

 Norwegia
 Sigurd Akre-Aas
 Raoul Heide
 Frithjof Lorentzen
 Jacob Bergsland

 Portugalia
 Paulo d'Eça Leal
 Mário de Noronha
 Jorge de Paiva
 Frederico Paredes
 Joao Sassetti
 Henrique da Silveira

 Rumunia
 Mihai Savu
 Gheorghe Caranfil
 Răzvan Penescu
 Dan Gheorghiu
 Ion Rudeanu

 Stany Zjednoczone
 Arthur Lyon
 George Calnan
 Allen Milner
 Harold Rayner
 Henry Breckinridge
 Edward Willis Barnett
	
 Szwajcaria
 Édouard Fitting
 Henri Jacquet
 Frédéric Fitting
 Eugene Empeyta
 John Albaret
 Paul de Graffenried

 Szwecja
 Nils Hellsten
 Sidney Stranne
 Gunnar Cederschiöld
 Bertil Uggla

 Węgry
 József Rády
 János Hajdú
 Albert Bogen
 György Piller
 Ottó Hatz

 Wielka Brytania
 Charles Biscoe
 Bertie Childs
 David Drury
 artin Holt

 Włochy
 Giulio Basletta
 Marcello Bertinetti
 Giancarlo Cornaggia-Medici
 Carlo Agostoni
 Renzo Minoli
 Franco Riccardi

Wyniki 
W pierwszej rundzie rywalizowano w siedmiu grupach z których dwa najlepsze zespoły awansowały do kolejnej rundy. w drugiej rundzie rywalizowano w czterech grupach, z których po dwa najlepsze zespoły z każdej awansowały do półfinału. W półfinałach rywalizowano w dwóch grupach, z których dwa najlepsze zespoły awansowały do finału.
Walki toczono w systemie każdy z każdym. Jeżeli pojedynek nie miał wpływu na awans do dalszej rundy, nie był on rozgrywany.

Runda 1

Grupa A

Grupa B

Grupa C 
Kuba nie stanęła na starcie 1 rundy. Zespoły Włoch i Argentyny automatycznie uzyskały awans do drugiej rundy.

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Runda 2

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Półfinały

Grupa A

Grupa B

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1928